Der SC Markranstädt e.V. ist ein deutscher Sportverein aus der sächsischen Stadt Markranstädt bei Leipzig. Er ist überregional bekannt durch seine Frauenhandballmannschaft, die bis zur Saison 2008/09 der 2. Bundesliga angehörte. Nach der Insolvenz der Spielbetriebs-GmbH am 30. Juni 2009 wurde in der Sachsenliga ein Neuanfang gewagt. Nach zwei Aufstiegen spielt die 1. Mannschaft seit der Saison 2016/17 in der 3. Liga.

Die Handballerinnen des SC 
Gegründet wurde der Verein am 17. November 1998. Durch die Bildung einer Spielgemeinschaft mit Turbine Leipzig und der Übernahme der Leipziger Regionalliga-Mannschaft wurde der Spielbetrieb in der Saison 1999/2000 in der Regionalliga aufgenommen. Den Sächsinnen gelang bereits in der ersten Saison der Aufstieg in die 2. Bundesliga Süd: Zunächst sicherten sie sich die Staffelmeisterschaft der Regionalliga, Staffel 2. Danach setzten sie sich in der Relegation gegen das Pendant der anderen Staffel, den VfL Sindelfingen (20:15, 21:25) durch.

Es folgten einige Jahre in der Südstaffel der 2. Bundesliga, in denen der Verein stets im Mittelfeld abschloss. Seitdem im Jahr 2004 in der 2. Bundesliga der Bundesliga-Aufstieg in Play-Off-Spielen der jeweils besten Vier der beiden Zweitliga-Staffeln entschieden wird, sind die „Piranhas“, wie sie sich nennen, dabei. Jedes Mal erreichten sie das Finale, scheiterten aber auch jedes Mal, zuletzt im Jahr 2009 am Traditionsgegner SVG Celle.

Die Heimspiele trägt der Verein im Sportcenter Markranstädt aus.

Kurz nach dem Scheitern im Finale der Play-Off-Spiele wurde am 23. Juni 2009 bekannt, dass der Verein insolvent ist und ab der Saison 2009/10 in der Oberliga antreten wird. Zahlreiche Spielerinnen mussten daraufhin den Verein verlassen und bereits für die Saison 2009/2010 verpflichtete neue Spielerinnen sich umorientieren, um andernorts weiterhin professionellen Handball betreiben zu können. Darunter war auch die ehemalige Torfrau der deutschen Nationalmannschaft Turid Arndt, die vom SVG Celle kommen sollte und nun zum Nordvizemeister SG Handball Rosengarten wechselte.

Die Piranhas in den Aufstiegs-Play-Offs 
2004/05: Halbfinale: SVG Celle – SC Markranstädt 30:26, 20:29; Finale: SC Markranstädt – Thüringer HC 23:27, 28:25.
2005/06: Halbfinale: SVG Celle – SC Markranstädt 23:25, 29:28; Finale: SC Markranstädt – HSG Blomberg-Lippe 27:28, 28:32.
2006/07: Halbfinale: SVG Celle – SC Markranstädt 19:35, 24:25; Finale: SC Markranstädt – TV Beyeröhde 25:28, 25:32.
2007/08: Halbfinale: SC Markranstädt – SVG Celle 27:25, 36:31; Finale: SC Markranstädt – Frisch Auf Göppingen 27:35, 31:34.
2008/09: Halbfinale: SC Greven 09 – SC Markranstädt 32:33, 23:33; Finale: SC Markranstädt – SVG Celle 29:27, 23:25

Saisonbilanzen seit 1999/2000

Weblinks 
Homepage des SC Markranstädt

Einzelnachweise 

Markranstadt, SC
Sport (Markranstädt)
Sportverein (Landkreis Leipzig)
Organisation (Markranstädt)